Suska steht für:

 Künstlername von Anny Engelmann (1897–1942[?]), österreichisch-tschechoslowakische Illustratorin
 Dariusz Suska (* 1951), polnischer Lyriker
 Peter Suska-Zerbes (* 1954), deutscher Schriftsteller und Pädagoge